Wellers ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Wellers (1905–1991), französischer Biochemiker und Historiker
 Janina Wellers (* 1988), deutsche Basketballspielerin